Hundsbach und Hundsbächel sind Namen geographischer Objekte:

Gemeinden und Ortsteile:
 Hundsbach, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hundsbach (Eußenheim), Ortsteil der Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hundsbach (Forbach), Ortsteil der Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hundsbach (Haut-Rhin), Gemeinde im Oberelsass, Département Haut-Rhin, Frankreich
 Hundsbach (Tann), Ortsteil der Stadt Tann (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen
 Hundsbach (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hundsbach (Gemeinde Martinsberg), Ortsteil von Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Wüstung:
 Burg Hundsbach#Wüstung Hundsbach, nahe Gemarkungsgrenze zwischen Kirchhain und Rauschenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Fließgewässer:
 Hundsbach (Abens), linker Zufluss der Abens bei Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Hundsbach (Aschbach), rechter Zufluss des Aschbachs in Hundsbach, Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hundsbach, Oberlaufname der Bracht bis zur Saubrücke oberhalb Kirchbracht (Birstein), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hundsbach (Dietzhölze), rechter Zufluss der Dietzhölze bei Frohnhausen (Dillenburg), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hundsbach (Engelberger Aa), linker Zufluss der Engelberger Aa vor Stalden, Gemeinde Engelberg, Kanton Obwalden
 Hundsbach, Oberlaufname des Neustiftbachs (rechter Zufluss der Enns bei Großraming) bei Dörfl, Gemeinde Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hundsbach (Finsingbach), linker Zufluss des Finsingbachs vom Loassattel im Gemeindegebiet von Fügenberg, Bezirk Schwaz, Tirol
 Hundsbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zur Kyll in Birresborn) bei Hundsberg, Ortsgemeinde Wallersheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hundsbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll zwischen Lissingen, Stadt Gerolstein und Birresborn, beide Orte im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hundsbach (Jeckenbach), linker Zufluss des Jeckenbachs bei Jeckenbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hundsbach (Kneischbach), rechter Zufluss des Kneischbachs (zum Walhauser Bach, zur Nahe) bei Walhausen, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hundsbach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbachs an der Ramstein Air Base bei Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Hundsbach (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs (zum Salzbach, zur Ahse) südwestlich von Flerke, Gemeinde Welver, Landkreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Hundsbach (Pitze), rechter Zufluss der Pitze vom Sturpen bei Neurur, Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst, Tirol
 Hundsbach (Raumünzach), linker Oberlauf der Raumünzach im Schwarzwald bis Hundsbach-Biberach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hundsbach (Rotter Bach), rechter Zufluss des Rotter Bachs (zur Wied) nach Rott, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hundsbach (Salza), rechter Zufluss der Salza (zur Enns) nahe dem Gutshof Gscheid, Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Hundsbach (Salzach), linker Zufluss des Salzach bei Hundsdorf, Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Hundsbach (Scharbach), linker Zufluss des Scharbachs (zur Gail) bei Kreuth ob Rattendorf, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Hundsbach (Schletterbach), rechter Zufluss des Schletterbachs nahe Frœschwiller, Département Bas-Rhin, Elsass
 Hundsbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach vor Girnitz, Markt Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hundsbach (Stöcklbach), rechter Zufluss des Stöcklbachs (zur Ranna) bei Gottsdorf, Markt Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern, an der Grenze zu Oberösterreich
 Hundsbach (Weitenbach), rechter Zufluss zum Weitenbach östlich von Martinsberg in Niederösterreich
 Hundsbach (Wondreb), linker Zufluss der Wondreb im Fichtelgebirge in Hundsbach, Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Hundsbächel, rechter Zufluss des Schwarzbachs an der Hundsweihersägmühle, Gemeinde Heltersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hundsgraben
 Hundsklinge
 Hunspach